Pradejón är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de La Rioja och regionen La Rioja, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Pradejón ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Pradejón är platt åt nordost, men åt sydväst är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydväst om Pradejón. Runt Pradejón är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Calahorra,  km öster om Pradejón. Trakten runt Pradejón består till största delen av jordbruksmark.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i La Rioja, Spanien